Рускова () — комуна в Румунії, у повіті Марамуреш.
 Рускова () — річка в Румунії, у повіті Марамуреш — права притока річки Вішеу.
 Рускова () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Адміністративний центр комуни Рускова.